Northanger Abbey steht für:

 Northanger Abbey, Originaltitel von Die Abtei von Northanger, Roman von Jane Austen (1817)
 Northanger Abbey (1986), britische Verfilmung des gleichnamigen Romans
 Northanger Abbey (2007), britische Verfilmung des gleichnamigen Romans